John Brett ist der Name folgender Personen:

* John Brett (Bischof) († 1756), irischer Geistlicher, Bischof von Elphin
 John Brett (Maler) (1831–1902) englischer Maler und Astronom
 John Watkins Brett (1805–1863), englischer Telegrafeningenieur